Boneless teacher () — еротична бара-манґа, де дії відбуваються у японській школі, написана манґака під псевдоніном «Мацу Такеші». Це короткий синґл, про любов і хіть учня до свого вчителя.

Сюжет 
У центрі три персонажа чоловічої статі — учителі у старшій школі. Міцу і Коусей з самої школи бачили, що розмір члену у їх вчителя неймовірно великий, оскільки він постійно випирав зі штанів. Вони мріяли побачити його. І от, коли пройшло більш ніж десять років і вони самі стали вчителями, напившись, в них випала можливість побачити сенсея без штанів…

Персонажі 
 Міцухіко — минулий учень Аокі. Коротке чорне волосся. Друг-гей Коусея.
 Коусей — минулий учень Аокі. Чорне довгасте волосся. Закоханий у сенсея.
 Аокі-сенсей — яскравий і живий, егоїстичний і вередливий, ненавидів програвати і був сам схожий на своїх учнів. Найстарший вчитель у школі. Раніше він любив співати у час занять пісні, які вигадував сам.

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 Сьонен-аі

Посилання 
 Манґа на сайті «adultmanga»  
 Манґа на сайті «www.yaoi-toons.com»  
 Манґа на сайті «myreadingmanga.info»  

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Мацу Такеші